Niemcy:
 Gager - część gminy Mönchgut w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Osoby:
 Eduard Gager - austriacki polityk
 Herbert Gager - austriacki piłkarz

Inne:
 Gager - winnica